
Torma se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Torma, comună (vald) în Comitatul Jõgeva, Estonia

Localități
 Torma, târgușor (alevik) în comuna Torma, Estonia, reședința comunei.
 Torma, sat în comuna Rakavere, Estonia

Nume de persoane
 Gábor Torma, fotbalist maghiar
 Julien Torma, scriitor, dramaturg si poet francez, adept al Dadaismului.
 Július Torma, boxer slovac
 Zsófia Torma, arheolog, paleontolog și antropolog din Ungaria.

Alte sensuri
 Torma, o prăjitură oferită în timpul unui ritual al Budiștilor tibetani.

Vezi și 
 Toma